Kamena (Mostar, BiH), naseljeno mjesto u gradu Mostaru, BiH
 Kamena (Istočni Mostar, BiH), naseljeno mjesto u općini Istočni Mostar, BiH